Klingsohr oder Klingsöhr oder Klingsoehr steht für

 Klingsor, auch: Klingsohr, Klinschor, Klingesor oder Klinsor, Zauberergestalt der mittelhochdeutschen Literatur

Klingsohr oder Klingsöhr ist der Familienname folgender Personen:

 August Konrad Klingsoehr (1737–1818), Superintendent in Clausthal-Zellerfeld
 Cathrin Klingsöhr-Leroy (* 1948), auch: Cathrin Klingsöhr-Leroyová oder Cathrin Klingsöhr, Kunsthistorikerin
 Johann Georg Theodor Klingsöhr (1796–1878), deutscher Oberstleutnant und Begründer der Klingsöhr-Stiftung